Vladimír Weiss (1939) — futebolista da década de 1960, na seleção tchecoslovaca na campanha do vice-campeonato nos Jogos Olímpicos de 1964
 Vladimír Weiss (1964) — futebolista e treinador, membro da mesma seleção tchecoslovaca que seu pai, que disputou a Copa do Mundo de 1990
 Vladimír Weiss (1989) — futebolista assim como seu avô e pai

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de futebol